Хенепин има више значења:
 Округ Хенепин (Минесота)
 Хенепин (Илиноис)